Donkere alsemboorvlieg
 Oranjebruine alsemboorvlieg